Příjmení Štolc, přechýleně Štolcová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Emil Štolc (1888–1940) – český hudební skladatel a dirigent
 Karel Štolc (1859–1938) – český statkář a politik
 Karel Štolc (voják) (1916–1942) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty
 Martin Štolc (1917–2000) – slovenský právník, sportovec a trenér
Podobná příjmení
 Stoltz
 Stolz

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení